O Estádio Alcides Santarosa é um estádio de futebol localizado na cidade de Garibaldi, no estado do Rio Grande do Sul. Tem capacidade para quatro mil pessoas. O estádio é utilizado pelo Associação Garibaldi de Esportes, que disputa a 2ª Divisão do Campeonato Gaúcho de Futebol.

Alcides Santarosa
Estadio Alcides Santarosa